Delphininae — підродина морських ссавців з родини дельфінових.

Роди 
 Delphinus — 1 вид
 Lagenodelphis — 1 вид
 Sousa — 4 види
 Sotalia — 2 види
 Stenella — 5 видів
 Tursiops — 2 види

Місце підродини у родині 
Філогенетична класифікація дельфінів за McGowen et al. (2020):

Примітки 

Підродини ссавців